Heinrich Scheel ist der Name folgender Personen:

* Heinrich von Scheel (1839–1913), preußischer General der Infanterie
 Heinrich Scheel (1915–1996), deutscher Widerstandskämpfer und Historiker
 Heinrich Carl Scheel (1829–1909), deutsch-baltischer Architekt
 Heinrich Otto von Scheel (1745–1808), preußischer Generalmajor
 Heinrich von Vietinghoff gen. Scheel (1887–1952), deutscher General, siehe Heinrich von Vietinghoff